Owono ist der Familienname folgender Personen:

 Jérôme Owono-Mimboe (1933–2016), kamerunischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Obala
 Juvenal Edjogo-Owono (* 1979), spanisch-äquatorialguineischer Fußballspieler